Артём Миха́йлович Тара́сов () — советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР (1990), депутат Государственной думы первого созыва (11 января 1994 — 15 января 1996). 
Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года — член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.

Биография 
Родился 4 июля 1950 года в Москве в семье фотожурналиста Михаила Артёмовича Тарасова и доктора биологических наук Людмилы Викторовны Алексеевой. Детство и юность прошли в Абхазии, в городе Сухум. С отцовской стороны, он происходил из армянской купеческой семьи Тарасовых. Согласно информации на его официальном сайте, Артём Тарасов приходился внучатым племянником меценату Николаю Тарасову, а также родственником французскому писателю Льву Тарасову, более известному под именем Анри Труайя, и потомком — Гавриилу (Григорию) Тарасову, по заказу которого архитектором И. В. Жолтовским был построен дом в Москве по адресу Спиридоновка, 30. В своей книге, носящей автобиографический характер, Тарасов указывает, что его предкам в свое время принадлежал дом в Нащокинском переулке (во время революции этот дом перешел в ведение Дмитрия Фурманова).

Окончил Московский горный институт (сегодня — Горный институт НИТУ «МИСиС»)  в 1972 г., кандидат технических наук (1982). Участвовал в команде КВН Горного института в сезонах 1969—1970 и 1970—1971 гг.

Закончил бизнес-школу Пенсильванского университета США — «Wharton School» (1992).

Был разведён. Состоял в незарегистрированном браке с Еленой Дмитрук. Имел внебрачного сына Филиппа (род. 1989). В последние годы жизни проживал в Москве и был председателем Совета Директоров ООО «Институт Инноваций». Коллекционировал галстуки с изображением рыб. В коллекции около 700 экземпляров.

Скончался 22 июля 2017 года в Москве от атеросклеротического кардиосклероза. Похоронен 27 июля 2017 года на Троекуровском кладбище.

Коммерческая и политическая деятельность

Инновационный центр при Совете Министров РСФСР 
В 1990 году короткое время был президентом Инновационного центра при Совете Министров РСФСР.
Совмин РСФСР в этот период возглавлял Иван Силаев.

Внешнеэкономическая ассоциация «Исток» 
В годы Перестройки был вице-президентом Союза объединённых кооперативов СССР и одновременно генеральным директором внешнеэкономической ассоциации «Исток».

История с чеками 

«Исток» участвовал в выполнении программы с чеками «Урожай-1990», однако Тарасов отрицает, что совершал какие-либо незаконные операции.
Единственной организацией из числа 25 других, которая выполнила обязательства по программе «Урожай-1990», была ассоциация «Исток».

Легальный миллионер 
Тарасов приобрёл известность в СССР и за рубежом как легальный советский миллионер, которому по решению возглавляемого им кооператива «Техника» за январь 1989 года была выписана заработная плата в 3 миллиона рублей из прибыли этого кооператива, которая по сути не была ЗП, а получением наличных  денег для осуществления коммерческой и производственной деятельности кооператива. Это было обусловлено тем, что Минюст внес предложение о разрешении кооперативам тратить в день не более 100 рублей наличными на свою деятельность. Так как, официально эта сумма была проведена как ЗП, то были заплачены все налоги с этой заработной платы — только налог на бездетность составил для Тарасова 6 % от зарплаты, или 180 000 рублей. Заместитель Тарасова  по кооперативу  Толя Писаренко (якобы, "смотрящий" от КГБ), который тоже получил такую же сумму в виде ЗП в 3 миллиона рублей, будучи членом КПСС, уплатил членские взносы — в размере 3 % от заработной платы — 90 000 рублей, что явилось явным провоцированием скандала - активизировалась борьба с кооперативами и нужен был "жареный" факт. И  эти  партийные взносы по сути вызвали шок в советском обществе и волну обсуждений в СССР, событие было озвучено в популярной телевизионной программе «Взгляд» и разделило общественное мнение.

Смысл уплаты партвзносов (причем в такой гигантской сумме), заключался (как отмечал сам Тарасов) в следующем: кооперативу необходимо было иметь абсолютно надежное подтверждение того, что полученные кооперативом с расчетного счета деньги были истрачены именно на зарплату (причем именно на зарплату за конкретный месяц): "теперь надо было как-то документально подтвердить, что это действительно зарплата и она действительно выдается за январь 1989, до выхода новых постановлений". Подтверждением этого мог служить (в том числе) факт уплаты с этой зарплаты партвзносов (поскольку уплата партвзносов фиксировалась соответствующей отметкой в партийном билете, причем с обязательным указанием суммы) - "... так у нас появилось документальное подтверждение, что Толик сдал партвзносы от январской зарплаты: запись в партийном билете с указанием суммы взноса и даты ее получения. Это было неопровержимым доказательством того, что наличные деньги мы получили в январе - до введения ограничений, а не в феврале, когда планировалось внести изменения в Закон о кооперации" (дело было в том, что существовавшая в определенный момент редакция закона о кооперативах не предусматривала верхней планки для размера заработной платы для работников кооператива).

Владимир Мукусев отмечал в одном из интервью:«Взгляд» — это не только сюжеты. Он влиял на принятие властью серьёзнейших политических решений. Например, был предъявлен народу первый легальный советский миллионер — Артём Тарасов и партбилет его заместителя по кооперативу. Чёрным по белому там было написано: партвзносы за месяц — 90 тысяч рублей. Это при средней зарплате в стране немногим более 200 рублей. Грандиозный скандал привёл к принятию принципиально нового закона о кооперации, создавшего правовую базу для перехода страны к многоукладной экономике и к реальному рынку.

Одновременно в отношении Тарасова  было возбуждено уголовное дело по статье 93.3 «Хищение в особо крупных размерах». Максимальным наказанием по этой статье была смертная казнь. Что и вынудило его в начале 1991 года  эмигрировать в Лондон. А кооператив по сути развалился.

Передача Курил 
В феврале 1991 года Артём Тарасов распространил информацию о том, что Михаил Горбачёв готовит передачу четырёх Курильских островов Японии за 200 миллиардов долларов США. В результате сделка (в действительности её предполагаемая сумма составляла 28 миллиардов долларов США) сорвалась.

Депутат Госдумы 
Возвратился в Москву в 1993 году, когда прямо из Лондона участвовал в выборах в Госдуму РФ и победил в Центральном округе города Москвы, став депутатом. По окончании депутатского срока в 1996 году короткое время занимал пост председателя Совета директоров концерна «Милан», а потом вторично эмигрировал в Англию.

В 1995 году на выборах в Государственную думу II созыва входил в первую тройку федерального партийного списка Конструктивно-экологического движения России «Кедр».

Возвращение из второй эмиграции 
Возвратился вновь на постоянное жительство в Россию в 2003 году. Дважды участвовал в выборах на посты губернатора Санкт-Петербурга (2000) и губернатора Красноярского края (2002), но не добился успеха.

В 2013 году в программе телеканала РЕН ТВ Тарасов был назван самым богатым человеком мира, а его состояние — обеспечивающимся принадлежащими Тарасову государственными облигациями внутреннего займа СССР 1982 года выпуска, признанными Россией «гарантийным финансовым обязательством перед своими гражданами». Тарасов предложил безвозмездно передать эти ценные бумаги государству вместе с проектом займа в зарубежных банках, чтобы полученные деньги направить на внедрение инноваций в экономике России.

Другая деятельность 
 ООО «Институт Инноваций»
Тарасов активно занимался помощью изобретателям и коллективам учёных с внедрением отечественных инноваций в частности, инновационной технологии реабилитации и профилактики онкологических заболеваний в клинике «Биохронотерапии», внедрением метода радикального омоложения человека, нанотехнологиями, трансмутационной физикой и др..

Тарасов предложил уникальный путь для урегулирования конфликта на востоке Украины, позволяющий вернуть мир и дружбу, избавить Европу от вооружённого конфликта, а Россию от международных санкций. Этот путь основан на использовании полномочий ООН по введению опекунства над спорными территориями, описанный в статьях 12 и 13 Устава ООН. Тарасов опубликовал на международном сайте «Петицию о мире» под которой подписались 104 414 человек из многих стран мира. Петиция была опубликована также на сайте Конгресса США, однако осталась без внимания конфликтующих сторон.

В 2011 году Артём Тарасов снялся в сериале «Адвокат» (23 серия 8-го сезона) в роли криминального авторитета Самарцева Альберта Ивановича.

Произведения 
 В 2004 году издательство «Вагриус» издало автобиографическую книгу А. Тарасова «Миллионер: Исповедь первого капиталиста новой России», М., 2004, ISBN 5-475-00046-8. Следует отметить, что в данном издании имеется фактическая ошибка: Тарасов пишет: « … в мае 43-го … несколько украшений Мария Георгиевна отнесла в Торгсин» — в то время, как Торгсин был ликвидирован не позднее 1 февраля 1936 года.
 В 2010 году издательство «АСТ» выпустило первый том книги А.Тарасова — историко-мистического романа «Тайны Фрау Марии. Мнимый барон Рефицюль», М., 2010, ISBN 978-5-17-069328-3, а в 2011 году в том же издательстве «АСТ» был опубликован второй том романа «Тайны Фрау Марии. Потерянные сокровища Екатерины II» ISBN 978-5-17-071095-9.

Примечания

Литература 
 Тарасов А. Миллионер: Исповедь первого капиталиста новой России Миллионер (Тарасов А.), М., 2004, ISBN ISBN 5-475-00046-8
 Тарасов А. Тайны Фрау Марии. Мнимый барон Рефицюль, М., 2010, ISBN 978-5-17-069328-3
 Тарасов А. Тайны Фрау Марии. Потерянные сокровища Екатерины II, М., 2011, ISBN 978-5-17-071095-9

Ссылки 

 Официальный сайт
 Артём Тарасов в передаче «Какого чёрта» на радио «Эхо Москвы», 7 февраля 2009
 Первый миллионер СССР: «Мне предложили прожить ещё одну жизнь»
 Видео-интервью на Rutube
 Тайны «Фрау Марии»
 Артём Тарасов: Миллионер из трущоб. Интервью на сайте журнала «Интервью»
 «Визит миллионера» — серия вечерних бесед с А. М. Тарасовым в программе «Вольный слушатель» Радио РоссииА. П. Бинева
 Умер первый легальный миллионер СССР Артём Тарасов

Выпускники Московского государственного горного университета
Предприниматели России
Народные депутаты России
Мемуаристы России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены партии «Зелёные»
Члены партии «Яблоко»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на Троекуровском кладбище